Brasiliens damlandslag i fotboll är det damlandslag i fotboll som representerar det sydamerikanska landet Brasilien. Laget styrs av Confederação Brasileira de Futebol (svenska: Brasilianska fotbollskonfederationen), och är medlem i Conmebol samt Fifa.

Lagets första officiella landskampen spelades i Jesolo i Italien den 22 juli 1986, då man förlorade med 1–2 mot USA.

Förbundskaptener

Kända spelare
Marta -  Tyresö FF. Spelade tidigare i Umeå IK 2004-2008.
Miraildes Maciel Mota (Formiga) Spelade tidigare i Malmö FF Dam 2004-2005
Katia Cilene Teixera da Silva (Katia)
Cristiane Rozeira de Souza Silva (Cristiane) Spelar i Linköpings FC.

Laguppställning
Följande spelare var uttagna till VM 2015.

Källor

Externa länkar
 Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation - Brasiliens damlandskamper i fotboll

Landslag startade 1986
Fotboll
Fotboll i Brasilien
Fotbollslandslag